Žabljak je jméno několika obcí v jihovýchodní Evropě:

 u města Livno v Bosně a Hercegovině
 u města Doboj v Bosně a Hercegovině
 v opčině Barilović v Chorvatsku
 Žabljak – město a středisko zimních sportů v Černé Hoře